Людми́ла Фёдоровна Ле́бедева (род. 4 августа 1950, Махачкала) — российский экономист, специалист по экономике США, , профессор, директор Центра социально-экономических исследований Института США и Канады РАН. Заслуженный деятель науки России (2020).

Образование и научная карьера 
 В 1973 году окончила экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. 
 В 1976 году окончила аспирантуру Института США и Канады РАН, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Иностранный капитал в экономике США». С того же года работает в Институте.
 В 2000 году защитила докторскую диссертацию на тему «Государственное регулирование социального обеспечения в США: Стратегические проблемы и основные направления развития»

Профессор по специальности «мировая экономика».

Специализация 
Лебедева Л. Ф. известна как специалист по социально-экономическому развитию США: проблемам налогообложения, пенсионного обеспечения, организации системы здравоохранения и образования. Большое значение в работах Лебедевой Л. Ф. уделено изучению роли государства в регулировании экономических процессов, бюджетной политике, частно-государственному партнерству.

Л. Ф. Лебедева является автором свыше 240 научных публикаций, индекс Хирша 23; аналитических обзоров и докладов для Администрации Президента РФ, Правительства РФ, законодательных органов РФ.

Лебедева Л. Ф. является членом Ученого Совета и диссертационного совета по специальности «мировая экономика» ИСК РАН, членом диссертационного совета по специальности «мировая экономика» в Российской экономической академии им. Г. В. Плеханова; а также членом редколлегии журналов: «США и Канада: экономика, политика, культура», «Человек и труд», «Международная торговля и торговая политика»

Основные работы 
Автор свыше 240 научных публикаций, автор и соавтор монографий, в том числе:

Монографии 
 Иностранный капитал в экономике США. М.: Наука, 1982. 176 с.
 США: государство и социальная политика. М.: Наука, 2007. 271 с.
 Государство и бизнес: стратегия взаимодействия в экономике XXI века (опыт США). Отв. ред. — Л. Ф. Лебедева. М., 2012.
 Бюджетные приоритеты США: 2009—2012 гг. Отв. ред. — Лебедева Л.Ф. М., 2013.
 Государственные финансы и бюджетные приоритеты США в начале XXI века. Отв. ред. — Лебедева Л. Ф. Москва, 2014.
 Роль государства в социальном обеспечении пенсионеров: повестка XXI века. Отв. ред. Лебедева Л. Ф. Москва, 2015.

Статьи 
Среди опубликованных статей:

 Лебедева Л. Ф. Государственная политика в сфере НИОКР в начале XXI в.: мировые тенденции и национальные особенности, Вестник РЭУ имени Г. В. Плеханова. — 2013. — N 4.
 Лебедева Л. Ф. Иммиграционная политика США: основополагающие цели и принципы// Вестник РЭУ имени Г. В. Плеханова. — 2013. — N 11.
 Лебедева Л. Ф. Пенсионные системы в странах ОЭСР в начале XXI века// Международная торговля и торговая политика. 2014. N 6.
 Лебедева Л. Ф. Позиции США в международной торговле на новом этапе глобальной конкуренции // Международная торговля и торговая политика. 2015. N 1.
 Лебедева Л. Ф. Статья в соавт. «Российская Федерация в мировом хозяйстве: позиции и новые задачи»//Международная экономика.. 2015, N 2.
 Lebedeva L.F. co authored. Problems and Prospects of Russian Pension System: A Comparison with OECD countries. Journal of Applied Economic Sciences, Volume XI, Issue 7(45) 2016.
 Ludmila Lebedeva, co-authored. Investing Pension Fund Facilities: World and Russian Practice//Indian Journal of Science and Technology, Vol 9(36), September 2016.
 Лебедева Л. Ф. Статья «Стратегии пенсионного обеспечения: американский выбор»// МЭ и МО. 2016. № 8.

Примечания

Ссылки и литература 
 Страница на сайте ИСК РАН
 Статья в справочнике РСМД
 Лебедева Людмила Федоровна // Иванян Э. А. Энциклопедия российско-американских отношений. XVIII—XX века. — Москва: Международные отношения, 2001. — 696 с. — ISBN 5-7133-1045-0.

Выпускники экономического факультета МГУ
Сотрудники Института США и Канады РАН
Американисты России
Американисты СССР